Перузович () — фамилия.
  (род. 1940) — хорватский певец, исполнитель поп-музыки.
 Перузович, Йосип (1947—2018) — югославский и американский рестлер.
 Перузович, Лука (род. 1952) — югославский футболист, защитник, югославский и хорватский футбольный тренер.
  (род. 1971) — хорватский художник, фотограф и скульптор.